Андрей Бородин:
 Бородин, Андрей Михайлович (1912—1984) — член Президиума Верховного совета СССР.
 Бородин, Андрей Николаевич (1813—1863) — писатель, действительный статский советник.
 Бородин, Андрей Фридрихович (род. 1967) — российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы.